Mitsubishi Motors Corporation o Mitsubishi Motors, empresa japonesa fabricant d'automòbils
 Morgan Motor Company, empresa britànica fabricant d'automòbils
 Mail.com Media Corporation, nom antic de l'empresa de continguts digitals PMC (companyia)
 MultiMedia Card, estàndard de targeta de memòria
 Compilador Mercury de Melbourne (del seu nom en anglès Melbourne Mercury Compiler), llenguatge de programació desenvolupat a la Universitat de Melbourne, vegeu Mercury
 4-Metilmetcationona o mefedrona, substància química de síntesi similar a l'amfetamina, usada com a droga
 Mielomeningocele, cas d'espina bífida
 2100 en numeració romana.